Naturalier är museiföremål som kommer från naturen: mineraler, skelettdelar, torkade växter, fjädrar, fossiler, uppstoppade djur, konserverade djur- eller människodelar etc. Se naturaliekabinett.

Källor

Museiväsen